Кнежевич — югославская фамилия. Род Кнежевичей начинается с князя Мира Властелиновича из Герцеговины.
 Кнежевич (в монашестве Стефан; 1806—1890) — сербский епископ Константинопольской Православной Церкви, епископ Далматинский.
 Кнежевич, Александар (род. 1968) — югославский гандболист, сербский тренер.
 Кнежевич, Бранислав (род. 2002) — сербский футболист
 Кнежевич, Владимир (1915—1942) — народный герой Югославии.
 Кнежевич, Вук (1912—1941) — народный герой Югославии.
 Кнежевич, Дарио (род. 1982) — хорватский футболист.
 Кнежевич, Златко (род. 1960) — председатель Конституционного суда Боснии и Герцеговины (с 2018).
 Кнежевич, Зоран (род. 1986) — сербский футболист.
 Кнежевич, Иван (род. 1986) — черногорский футболист.
 Кнежевич, Йосип (род. 1988) — хорватский футболист.
 Кнежевич, Мария (род. 1963) — сербская поэтесса, писательница, публицист.
 Кнежевич, Милена (род. 1990) — черногорская гандболистка.
 Кнежевич, Милорад (1936—2005) — сербский шахматист, гроссмейстер (1976).
 Кнежевич, Милутин (1949—2020) — епископ Сербской православной церкви, епископ Валевский.
 Кнежевич, Миляна — сербская гребчиха-байдарочница.
 Кнежевич, Нада (род. 1940) — югославская эстрадная и джазовая певица, одна из самых известных европейских исполнительниц джаза XX века.
 Кнежевич, Ненад (род. 1967) — черногорский певец, представитель Черногории на конкурсе «Евровидение-2015».
 Кнежевич, Пётр (? —1768) — далматинский католический богослов.
 Кнежевич, Радован (1916—1988) — народный герой Югославии.
 Кнежевич, Срджан (1958—1998) — боснийский сербский военный деятель, командир интернационального отряда «Белые волки» в годы Боснийской войны.